Martín Muñoz de la Dehesa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Martín Muñoz de la Dehesa (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Martín Muñoz de la Dehesa (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar